Moon Landing er det fjerde studiealbum fra den britiske singer-songwriter James Blunt. Det blev udgivet d. 18. oktober 2013 via Custard Records og Atlantic Records. Albummet er en opfølgning på Some Kind of Trouble fra 2010, og er det første nye materiale Blunt har udsendt i tre år. Albummet indeholder produktion af Tom Rothrock, Steve Mac, Guy Chambers og Steve Robson. Rothrock producerede også Blunt ekstremt succesfulde album Back to Bedlam fra 2004.

Den første single fra albummet, "Bonfire Heart", debuterede som #6, før den toppede som #4 på UK Singles Chart. Den toppede som #1 i både Tyskland, Schweiz og Østrig, og nåede top 10 i mange lande verden over. Det fik blandede anmeldelser fra musikkritikerne.

Den 21. oktober 2014 blev albummet genudgivet under titlen Moon Landing – Apollo Edition, der inkluderede yderligere fem bonustracks.

Spor

Hitlister

Referencer 

James Blunt-album
Album fra 2013